Vihar ima več pomenov:
 vihar - naravni (vremenski) pojav
 Vihar (Shakespeare) - Shakespearova drama
 Vihar (priimek) - slovenski priimek